2 miejscowości w Polsce: 
 Leginy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce 
 Leginy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Reszel